La salade sigoise est un plat de la cuisine algérienne. Composée de tomates, poivrons et oignons grillés, elle est assaisonnée avec du sel, du poivre, de l'ail et arrosée d'huile d'olive.

Notes et références 

Cuisine algérienne
Salade (plat)